L'Universitaire Sportvereniging è una società pallavolistica femminile olandese, con sede ad Amsterdam: milita nel campionato olandese di Topdivisie; fa parte della società polisportiva Universitaire Sportvereniging.

Storia

Pallavoliste

Collegamenti esterni
 
 

 US